Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

 318e régiment d'artillerie
 318e régiment d'infanterie